Club Colón puede referirse a:

Clubes de :
 Club Atlético Colón, club deportivo con sede en Santa Fe, en la provincia homónima;
 Club Colón de San Justo, club deportivo con sede en San Justo, Provincia de Santa Fe;
 Club Atlético Colón Juniors, club deportivo con sede en Desamparados, Provincia de San Juan;
Clubes de otros países:
 Colón Fútbol Club , club deportivo con sede en Montevideo;
 Colón Fútbol Club , club deportivo con sede en Portoviejo, Provincia de Manabí;
 Club Deportivo Colón , (desaparecido), tenía su sede en Guadalajara;
 Colón River Fútbol Club , (desaparecido) tenía su sede en Colón.